Daucus coelesyriacus är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Thiébaut. Daucus coelesyriacus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
coelesyriacus